Forte di Pietole – struttura militare situata nel comune di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, costruita nel 1808
 Castello di San Giorgio – castello situato nella città di Mantova